Tom De Sutter (né en 1985), footballeur international belge ;
 Marcel De Sutter (1922-2011), ingénieur belge ;
 Pascal De Sutter (né en 1963), professeur de psychologie ;
 Petra De Sutter (née en 1963), professeure de gynécologie et femme politique belge ;
 Laurent de Sutter, écrivain belge francophone ;
 La Brasserie de Sutter, une brasserie artisanale située à Gisors.

Homonymie
Homonymie de patronyme